est la formule brute de plusieurs isomères.

 2-méthoxy-1,3,2-benzodioxaborole, numéro CAS 
 acide 2-formylphénylboronique, numéro CAS 
 acide 3-formylphénylboronique, numéro CAS 
 acide 4-formylphénylboronique, numéro CAS